Velika nagrada Singapurja 2009 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. septembra 2009 na dirkališču Marina Bay Street Circuit. Zmagal je britanski dirkač Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Timo Glock, Toyota, tretje pa Fernando Alonso, Renault.

Hamilton, ki je štartal z najboljšega štartnega položaja, je povedel, njegova zmaga pa celotno dirko ni bila ogrožena. Tudi zaradi napak obeh dirkačev Red Bulla, ki sta v prvem delu dirke sledila Hamiltonu, toda Marka Webberja je ob izvozu iz boksov odneslo čez dovoljen del, Sebastian Vettel pa je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost v boksih. Oba sta bila kaznovana s kazensko vožnjo skozi bokse. V boksih je imel težave tudi Rubens Barrichello, ki je prav zaradi ugasnjenega dirkalnika v boksih izgubil dvoboj proti moštvenem kolegi in vodilnem v dirkaškem prvenstvu, Jensonom Buttonon. S tem je Button povečal prednost pred Barrichellom na petnajst točk. Glock in Alonso, ki sta zasedla drugo oziroma tretje mesto, sta zaradi poznejšega postanka lahko izkoristila varnostni avto, ki je zapeljal na stezo zaradi trčenja med Adrianom Sutilom in Nickom Heidfeldom

Rezultati
‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS.

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:46,977
| 1:46,657
| 1:47,891
| 1
|-
! 2
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:47,541
| 1:46,362
| 1:48,204
| 2
|-
! 3
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:47,390
| 1:46,197
| 1:48,348
| 3
|-
! 4
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:47,646
| 1:46,328
| 1:48,722
| 4
|-
! 5
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 1:47,397
| 1:46,787
| 1:48,828
| 9
|-
! 6
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:47,757
| 1:46,767
| 1:49,054
| 5
|-
! 7
| 10
|  Timo Glock
| Toyota
| 1:47,770
| 1:46,707
| 1:49,180
| 6
|-
! 8
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:47,347
| 1:46,832
| 1:49,307
| 20
|-
! 9
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:47,615
| 1:46,813
| 1:49,514
| 7
|-
! 10
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:47,542
| 1:46,842
| 1:49,778
| 8
|-
! 11
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 1:47,637
| 1:47,013
| 
| 10
|-
! 12
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 1:47,180
| 1:47,141
| 
| 11
|-
! 13
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:47,293
| 1:47,177
| 
| 12
|-
! 14
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:47,677
| 1:47,369
| 
| 13
|-
! 15
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:47,690
| 1:47,413
| 
| 14
|-
! 16
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:48,231
| 
| 
| 15
|-
! 17
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:48,340
| 
| 
| 16
|-
! 18
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 1:48,350
| 
| 
| 17
|-
! 19
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 1:48,544
| 
| 
| 18
|-
! 20
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 1:48,792
| 
| 
| 19
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 61
| 1:56:06,337
| 1
| 10
|-
! 2
| 10
|  Timo Glock
| Toyota
| 61
| + 9,634 s
| 6
| 8
|-
! 3
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 61
| + 16,624 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 61
| + 20,621 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 61
| + 30,015 s
| 11
| 4
|-
! 6
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 61
| + 31,858 s
| 9
| 3
|-
! 7
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 61
| + 36,157 s
| 8
| 2
|-
! 8
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 61
| + 55,054 s
| 7
| 1
|-
! 9
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 61
| + 56,054 s
| 10
| 
|-
! 10
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 61
| + 58,892 s
| 12
| 
|-
! 11
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 61
| + 59,777 s
| 3
| 
|-
! 12
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 61
| + 1:13,009
| 14
| 
|-
! 13
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 61
| + 1:19,890
| 17
| 
|-
! 14
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 61
| + 1:33,502
| 19
| 
|-
! Ods
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 47
| Zavore
| 16
| 
|-
! Ods
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 47
| Menjalnik
| 13
| 
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 45
| Zavore
| 4
| 
|-
! Ods
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 23
| Zavore
| 15
| 
|-
! Ods
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 19
| Trčenje
| 20
| 
|-
! Ods
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 3
| Zavore
| 18
| 
|}

Formula 1 sezona 2009
2009